Adel är en relativt välbärgad stadsdel i norra Leeds, West Yorkshire i norra England. Under romartiden fans här ett fort. Det blev en del av Leeds stad 1926.

Stadsdelar i Leeds